Дејан Станивуковић (Сремска Митровица, 19. јуна 1994) српски је фудбалски голман који тренутно наступа за Колубару.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
 Пролетер Нови Сад
 Прва лига Србијеː 2017/18.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 

Рођени 1994.
Спортисти из Сремске Митровице
Српски фудбалери
Фудбалски голмани
Фудбалери Инђије
Фудбалери Пролетера Нови Сад
Фудбалери ОФК Бачке
Фудбалери Колубаре
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије